Handarbeit steht für:

 Handarbeit (Band), deutsche Band
 Handarbeit (Zeitschrift), Frauenzeitschrift der DDR
 Handarbeit, Technik der Pferdeführung, siehe Pferdesport #Handarbeit/Bodenarbeit

Siehe auch:
 Liste textiler Handarbeiten, Verfahren in der Textiltechnologie
 Manufaktur, Produktion ohne oder unter geringfügiger Beteiligung von Maschinen